Keijo Säilynoja, finski hokejist, * 17. februar 1970, Vantaa, Finska.

Säilynoja je igral celotno kariero v finski ligi, večji del za klub Jokerit Helsinki, za katerega je odigral deset zaporednih sezon, ob koncu kariere pa še dve sezoni za klub SaiPa Lappeenranta in eno za Espoo Blues. Z Jokeritom je osvojil štiri naslove finskega državnega prvaka, v sezonah 1991/92, 1993/94, 1995/96 in 1996/97.

Za finsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1992 in dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene srebrne medalje.

Pregled kariere

|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 88
|
| 6
| 8
| 4
| 12
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska 2. liga
| 88/89
|
| 34
| 21
| 19
| 40
| +26
| 8
|
| 5
| 1
| 5
| 6
|
| 4
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 89
|
| 7
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 89/90
|
| 41
| 15
| 13
| 28
| +8
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 4
| 3
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. liga
| 90/91
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 90/91
|
| 44
| 21
| 25
| 46
| +14
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 91/92
|
| 42
| 21
| 25
| 46
| +24
| 14
|
| 10
| 5
| 6
| 11
| +5
| 2
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 1
| 0
| 1
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 7
| 2
| 1
| 3
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 92/93
|
| 47
| 29
| 13
| 42
| +9
| 14
|
| 3
| 1
| 1
| 2
| -3
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Kontinentalni pokal
| 92/93
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| +3
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 93/94
|
| 37
| 11
| 8
| 19
| -6
| 43
|
| 12
| 2
| 0
| 2
| +2
| 6
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 94/95
|
| 20
| 6
| 7
| 13
| +6
| 4
|
| 8
| 2
| 1
| 3
| +2
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 95/96
|
| 34
| 12
| 11
| 23
| +9
| 14
|
| 8
| 2
| 1
| 3
| +4
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Pokal federacij
| 95/96
|
| 3
| 1
| 1
| 2
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Evropska liga
| 96/97
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +1
| 0
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 96/97
|
| 41
| 10
| 8
| 18
| +9
| 12
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -1
| 4
|-
| Jokerit Helsinki
| Evropska liga
| 97/98
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 97/98
|
| 28
| 3
| 5
| 8
| +5
| 8
|
| 8
| 2
| 1
| 3
| +2
| 2
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska liga
| 98/99
|
| 28
| 7
| 14
| 21
| -6
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska liga
| 99/00
|
| 44
| 6
| 7
| 13
| -9
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 00/01
|
| 14
| 1
| 3
| 4
| +3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 511
| bgcolor="#7FFF00" | 181
| bgcolor="#7FFF00" | 169
| bgcolor="#7FFF00" | 350
| bgcolor="#7FFF00" | +96
| bgcolor="#7FFF00" | 211
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 59
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | +11
| bgcolor="#7FFF00" | 18
|}

Viri
 

Živeči ljudje
Finski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Izbrani na naboru lige NHL (Edmonton Oilers)
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti SaiPa Lappeenranta
Hokejisti Espoo Blues